Manikavasagam ist der Familienname folgender Personen:

 Hari Chandra Manikavasagam (1930–2022), malaysischer Leichtathlet
 Jegathesan Manikavasagam (* 1943), malaysischer Leichtathlet